Radcliffe kan syfta på 

skådespelaren Daniel Radcliffe 
politikern George L.P. Radcliffe 
uppfinnaren William Radcliffe

och följande platser:

Storbritannien 

 Radcliffe on Trent (ort), England, Nottinghamshire, 
 Radcliffe, Greater Manchester, England, Borough of Bury, 
 Radcliffe, Northumberland – en ort i Northumberland, England

USA 

 Radcliffe, Iowa, ort, Hardin County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar